Wang Zongyan (899-926) – imperatore cinese del Grande Shu
Wang Yan (n. 1971) – atleta cinese
Wang Yan (n. 1974) – attrice cinese
Wang Yan (n. 1988) – pallavolista cinese
Wang Yan (n. 1994) – judoka cinese
Wang Yan (n. 1996) – tennista cinese
Wang Yan (n. 1999) – ginnasta cinese